Финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2019/2020 пройдёт с 7 по 8 марта 2020 года на катке Тиалф, Херенвен, Нидерланды. Забеги пройдут на дистанциях 500, 1000 метров, 1500 метров, масс-старте, а также на 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин. Также планируются показательные гонки преследования на 6 кругов, в которых примут команды состоящие из мужчин и женщин.

Призёры

Мужчины

Женщины

Результаты

Мужчины

500 м 1-й забег

500 м 2-й забег

1000 м

1500 м

5000 м

Масс-старт

Женщины

500 м 1-й забег

500 м 2-й забег

1000 м

1500 м

3000 м

Масс-старт

Ссылки 
 Результаты этапа

2020 год в конькобежном спорте